Grampus je lahko:
CSS Grampus
HMS Grampus - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
USS Grampus - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
Razred podmornic grampus